USS Skate è stato il nome di tre sottomarini della United States Navy:
 USS Skate (SS-23) – scafo della classe F affondato nel marzo 1915 al largo di Pearl Harbor.
 USS Skate (SS-305) – battello della classe Balao in azione durante la seconda guerra mondiale.
 USS Skate (SSN-578) – capoclasse della omonima classe Skate di sottomarini nucleari d'attacco, è stato in servizio durante la Guerra fredda.